Нажерово — название населённых пунктов в России:

 Нажерово — посёлок в Ильинском районе Ивановской области.
 Нажерово — деревня в Костромском районе Костромской области.